Stuttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stuttjärnen, Västmanland, sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Stuttjärnen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (14,2 ha)
Stuttjärnen, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (20,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn